В философии, бритва — принцип, который позволяет исключить («сбрить») маловероятные объяснения для различных феноменов.

Примеры бритв:
 Бритва Оккама: Когда сталкиваются противоречивые гипотезы, следует выбирать ту, которая основана на меньшем количестве предположений, что упрощает её проверку. «Не умножайте сущности без необходимости.»
 Бритва Хэнлона: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно адекватно объяснить глупостью.»
 Бритва Хитченса: «Что утверждается без доказательств, то может быть отвергнуто без доказательств.»
Бритва Майка Алдера: Если что-то не может быть выяснено путем эксперимента или наблюдения, то оно не достойно обсуждения.
 Принцип фальсифицируемости Поппера: «Теория, чтобы считаться научной, должна быть фальсифицируема.»
 Бритва Айн Рэнд: Сущности не следует умножать без сверх необходимости, и как следствие: «Сущности не должны быть интегрированы без необходимости.»

См. также 
 Абдукция
 Утиный тест
 Объяснительная сила
 «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств»

Ссылки 

Риторика
Незавершённые статьи по философии